Фёльди () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Фёльди, Имре (1938—2017) — венгерский тяжелоатлет.
 Фёльди, Ласло (1919—2001) — венгерский физик.
 Фёльди, Эржебет (род. 1966) — венгерско-американская актриса.